Михаи́л Дании́лович Златоверхо́вников (1842 — 1929) — кафедральный митрофорный протоиерей Киево-Софийского собора, многолетний законоучитель Киевской 1-й гимназии и настоятель гимназической церкви.

Биография 
Родился в селе Нижняя Залегощь Тульской губернии в семье священника. Учился в Новосильском духовном училище и Тульской духовной семинарии. Высшее образование получил в Киевской духовной академии, курс которой окончил в 1869 году.

Службу начал в Черниговской мужской гимназии, куда в светском звании определен был 5 августа 1869 года и. д. законоучителя, а 22 февраля 1870 года был рукоположен в священники и утвержден законоучителем в коренных классах гимназии. С 26 октября 1870 года, сверх занимаемой должности, состоял законоучителем Черниговской женской гимназии, а в 1876/77 учебном году, кроме того, преподавал в старших классах гимназии словесность и логику. 15 июля 1878 года был переведен в Киевскую 1-ю гимназию законоучителем параллельных, а с 1 августа 1885 года — основных классов, состоя во все время службы в гимназии настоятелем гимназической церкви. Сверх занимаемых должностей был законоучителем министерской женской гимназии (до 1883 года) и Киевской 3-й гимназии (1883—1895). Также состоял членом Киевского духовного цензурного комитета (1890—1896) и членом-экзаменатором по Закону Божию в испытательном комитете при Киевском учебном округе (1890—1908). В 1884 году был рукоположен в протоиереи.

За тридцать лет службы в Киевской 1-й гимназии неоднократно удостаивался благодарностей от учебного начальства, а в 1897 году, по определению Киевского дворянского депутатского собрания, был признан в потомственном дворянском достоинстве.

1 ноября 1908 года оставил службу при Киевской 1-й гимназии в связи с назначением кафедральным протоиереем Киево-Софийского собора, а 7 ноября был награждён митрой во время посещения Киева императором Николаем II. Состоял также членом Киевской духовной консистории (с 1908), товарищем председателя Киевского Свято-Владимирского братства (с 1909), товарищем председателя Богоявленского братства при Киевской духовной академии, членом-казначеем Киевского отдела Императорского православного палестинского общества (с 1909), почетным членом Киевского епархиального училищного совета (с 1910), членом Киевского епархиального миссионерского совета (с 1911), помощником надзирателя за преподаванием Закона Божия в Киевских средне-учебных заведениях, а также членом комитета по заведованию бесплатной больницей и лечебницей императора Николая II в Покровском монастыре (с 1909). 6 июня 1914 года был избран почетным членом Киевской духовной академии.

Печатался в журналах «Труды Киевской духовной академии», «Церковный вестник», «Церковные ведомости», «Киевские епархиальные ведомости» и «Воскресное чтение», а также в газете «Киевлянин». Участвовал в патриотических собраниях, совершал торжественные богослужения по поводу памятных для правых событий и дат. С 1908 года состоял действительным членом Киевского клуба русских националистов. В 1909 году принимал участие в Западно-русском съезде в Киеве. В сентябре 1914 года в Софийском соборе произнес патриотическую речь „Святая Русь“, посвященную мировой войне.

В 1919 году вместе с протоиереем С. И. Трегубовым возглавил отказавшуюся украинизироваться часть прихода Софийского собора. До 1929 года состоял в причте Мало-Софийского собора, формально оставаясь его настоятелем.

Скончался в 1929 году в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1888);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1892);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1896);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1905);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1908);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1913).

Церковные:
 набедренник (1873);
 скуфья (1874);
 камилавка (1876);
 золотой наперсный крест от Священного Синода (1880);
 золотой наперсный крест с драгоценными камнями от представителей Киевского учебного округа и духовных чад (1896);
 палица (1901);
 митра (1908);
 золотой наперсный крест без украшений из Кабинета Его Императорского Величества (5.9.1911).

Сочинения 
 Учение Господа Иисуса Христа о Себе, как о Мессии и Сыне Божием: апологетический очерк. — Чернигов, 1876.
 По поводу антирусской панской аллокуции. — Чернигов, 1877.
 Историческая достоверность событий рождества и детства Иисуса Христа (апологетический очерк).
 Отношение папства к России.
 Коронование русских государей (исторический очерк).
 Слово в день восшествия на престол императора Александра Александровича. — Киев, 1892.
 О жажде духовной: чтение в торжественном собрании Киевского религиозно-просветительного общества. — Киев, 1904.
 Мысли и чувства православного русского пастыря во время войны. // Киевские епархиальные ведомости. — 1914, №38. — С. 923.
 Все должны содействовать успеху брани. // Киевские епархиальные ведомости. — 1917, №5. — С. 41.

Семья 
Был женат на дочери протоиерея Павлине Захарьевне Опоковой (1852—1939). Их дети:
 Ольга (1870—?)
 Михаил (1874—1937), окончил Киевскую 1-ю гимназию (1892) и юридический факультет университета св. Владимира (1897), товарищ прокурора Киевского окружного суда.
 Владимир (1877—?), окончил Киевскую 1-ю гимназию (1896) и юридический факультет университета св. Владимира (1900), помощник директора Государственного банка.
 Борис (1880—1961), окончил Киевскую 1-ю гимназию (1898) и медицинский факультет университета св. Владимира (1904), штатный ординатор Киевского военного госпиталя.
 Людмила (1886—1969), учительница Ольгинской женской гимназии.

Литература 
 Столетие Киевской Первой гимназии. — Т. 1. — , 1911. — С. 86.
 Архивы Русской Православной Церкви: пути из прошлого в настоящее. — , 2005. — С. 95.
 Кальченко Т. В. Киевский клуб русских националистов: историческая энциклопедия. — : Киевские ведомости, 2008. — С. 133.

Выпускники Тульской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Преподаватели Черниговской мужской гимназии
Преподаватели Первой Киевской гимназии
Преподаватели Киевской Ольгинской гимназии
Протоиереи Русской православной церкви
Члены Киевского клуба русских националистов
Похороненные на Байковом кладбище